The Lunar Injection Kool Aid Eclipse Conspiracy — седьмой студийный альбом американского метал-исполнителя Роба Зомби, выпущенный 12 марта 2021 года на лейбле Nuclear Blast.

Восприятие 
На Metacritic альбом имеет рейтинг 53 на основе смешанных и средних отзывов. Kerrang! назвал этот альбом «знакомой поездкой, которую трудно превзойти», присвоив ему оценку 3 из 5 звезд и критикуя продолжительность альбома, одновременно восхваляя синглы «The Triumph of King Freak (A Crypt of Preservation and Superstition)» и «The Eternal Struggles Of The Howling Man». Rolling Stone писали, что Роб Зомби «предлагает тот же диско-металлический мусор, который он продавал уже 30 лет».

Список композиций

Чарты

Примечания 

Альбомы Роба Зомби
Альбомы Nuclear Blast Records